Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)
 Assente

 Larisa Neiland (quarti di finale)
 Gigi Fernández (quarti di finale)
 Lori McNeil (primo turno)
 Anne Minter (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1990